Anna Dahlberg (1976- ), skieuse de fond suédoise ;
 Anton Dahlberg (1985-), skipper suédois ;
 Erik Dahlberg (1625-1703), ingénieur militaire suédois ;
 Ludwig Dahlberg (1978-), batteur suédois ;
 Mae Dahlberg (1888-1969), actrice australienne ;
 Mikael Dahlberg (1985-), footballeur suédois ;
 Pontus Dahlberg (1999-), footballeur suédois.

Patronyme suédois